

Patronyme 

 Cyrille Destombes (1819-1898), abbé et historien français.
 Émile Destombes (1935-2016), évêque catholique français.
 Paul Destombes (1850-1919), architecte français.
 Sandrine Destombes (1971- ), écrivaine française.

Patronyme français